Шишовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Шишовское сельское поселение — входит в Бобровский район

Кировская область
 Шишовское сельское поселение — входит в Санчурский район